Cartel o Cártel o similar, puede referirse a:

Publicidad 
 Cartel, medio publicitario.
 Póster, cuando trasciende su función publicitaria.
 Cartel político, medio de propaganda política.
 Cartel de cine, cartel que se usa para anunciar una película.
 Cartelismo, especialidad de las artes gráficas.

Acuerdo, organización 
 Cartel (economía), acuerdo informal entre empresas del mismo sector.
 Cártel Phoebus, cártel que formaron Osram, Philips, y General Electric, firmado el 23 de diciembre de 1924, y que se mantuvo hasta 1939, en relación con la fabricación y ventas de bombillas.
 Cártel (organización ilícita), acuerdo similar entre grupos delictivos.
 Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico.
 Cártel de Juárez, organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas y diversas actividades ilícitas, con base de operación en Ciudad Juárez, Chihuahua.
 Cártel de Medellín, organización delictiva que, entre sus muchas ramas, estaba dedicada al tráfico de cocaína.
 Cártel del Golfo, cártel de la droga de México que es la organización criminal más antigua del país. 
 Cártel de Cali, organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, encabezada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

Música 
 Cartel de Santa, banda de hip-hop / rap proveniente de Santa Catarina, Nuevo León, México.
 Cartel, banda de pop punk estadounidense.

Títulos de obras artísticas o literarias 
 El Cartel, álbum de Daddy Yankee.
 El cartel, serie de televisión del canal Caracol TV de Colombia.